Марьинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Марьинское сельское поселение — входит в Комаричский район

Вологодская область
 Марьинское сельское поселение — с 1 января 2006 по 9 апреля 2009 существовало в составе Вожегодского района. Вошло в состав Явенгского сельского поселения.

Костромская область
 Марьинское сельское поселение — входит в Нерехтский район

Краснодарский край 
 Марьинское сельское поселение — входит в Тбилисский район

Марий Эл 
 Марьинское сельское поселение — входит в Юринский район

Орловская область
 Марьинское сельское поселение — входит в Корсаковский район

Псковская область
 Сельское поселение Марьинская волость — входит в Великолукский район
 Сельское поселение Марьинская волость — входит в Стругокрасненский район

Тверская область
 Марьинское сельское поселение — входит в Торжокский район